Marcus Iulius Agrippa is de gelatiniseerde naam van twee vazalvorsten uit de Herodiaanse dynastie in Judea:
Herodes Agrippa I, kleinzoon van Herodes I (41-44);
Herodes Agrippa II, zoon van de eerste (48-100).